Een verkeersweg:
 N474 (België)
 N474 (Frankrijk)
 N474 (Nederland), zie Provinciale weg 474
 N474 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing